

Древний Израиль

С XIX в. до н.э. и до XIV в. до н.э. Израиль принадлежал Египту

Эпоха Судей (Шофтим) (XIV—XI в. до н. э.) 

Длилась около 320 лет. Столицы: Силом (Шило), Мицпа, Рама, Гибеон (Гивон).

Объединённое Израильское царство (Исраэль) (ок. 1040 — ок. 930 до н. э.) 

Столицы: Хеврон, затем Иерусалим (Йерушалаим).

Эпоха разделённых царств

Иудейское царство (Йехуда) (ок. 930—586 до н. э.) 

Южные земли. Столица: Иерусалим.

Израильское царство (ок. 930—722 до н. э.) 

Северные земли. Столица: Самария (Шомрон).

Вавилонские цари Иудеи

Столица:Вавилон

 Навуходоносор II (586-562 до н.э.)
 Амель-Мардук (562-560 до н.э.)
 Нергал-шар-уцур (560-556 до н.э.)
 Лабаши-мардук (556 до н.э.)
 Набонид (556-539 до н.э.)
 Валтасар (553-539 до н.э.)

Персидские наместники Иудеи (539—332 до н. э.) 

Резиденция: Иерусалим.

 Кир II Великий (540-539 до н.э.)
 Шешбацар (ок. 539—528 до н. э.);
 Зоровавель (Зерубавель) (528—518 до н. э.);
 Ездра (Эзра) (ок. 458—445 до н. э.);
 Неемия (Нехемия) (ок. 445—443 до н. э.) и (432—430 до н. э.);
 Ханани (ок. 419 до н. э.);
 Багой (Багохи) (ок. 410 до н. э.);
 Син-убаллит I (ок. 405 до н. э.);
 Делайя;
 Син-убаллит II (ок. 380 до н. э.);
 Ханания (ок. 354 до н. э.);
 Син-убаллит III (ок. 345—332 до н. э.).

Иудея в составе Державы Ахеменидов

Столица: Сузы, Вавилон

 Кир II Великий (539-530 до н.э.)
 Камбис II (530-522 до н.э.)
 Гаумата (522 до н.э.)
 Дарий I (522-486 до н.э.)
 Ксеркс I (486-465 до н.э.)
 Артаксеркс I (465-424 до н.э) 
 Ксеркс II (424 до н.э.)
 Секудиан (424-423 до н.э.)
 Дарий II (423-404 до н.э.)
 Артаксеркс II (404-359 до н.э.)
 Артаксеркс III (359-338 до н.э.)
 Артаксеркс IV (338-336 до н.э.)
 Дарий III
 Артаксеркс V Бесс (до 332 до н.э.)

Иудея в составе Державы Александра Македонского и Сирийского государства Селевкидов (332—152 до н. э.) 

Держава Александра Македонского (332-168 до н.э.)

Столица: Вавилон 

 Александр III Македонский (Великий) (332-323 до н.э.)
 Филипп III  Аридей (323-317 до н.э.)
 Александр IV Македонский (316-309 до н.э.)
 Касандр Антипатрид (316-297 до н.э.)
 Филипп IV (297  до н.э.)
 Антипатр I (297-294 до н.э.)
 Александр V (совместно с Антипатром I)
 Деметрий I Полиоркет (294-288 до н.э.)
 Пирр I (288-285 до н.э.)
 Лисимах (285-281 до н.э.)
 Птолемей (281-279 до н.э.)
 Мелеагр (279 до н.э.)
 Антипатр II Этесий (279 до н.э.)
 Сосфен (279-278 до н.э.)
 Антигон II Гонат (277-273 до н.э.)
 Пирр I (273-272 до н.э.) (вторично)
 Антигон II Гонат (272-239 до н.э.) (вторично) 
 Деметрий II (239-229 до н.э.)
 Антигон III Досон (229-221 до н.э.)
 Филипп V (221-179 до н.э.)
 Персей Македонский (179-168 до н.э.) 

Государство Селевкидов (168-152 до н.э.)

Столица:Лисимахия

 Антиох IV Эпифан (168-164 до н.э.)
 Антиох V Эвпатор (164-162 до н.э.)
 Деметрий I Сотер (162-152 до н.э.)

Династия Хасмонеев (152—37 до н. э.) 

Вожди восстания против Селевкидов, первосвященники, этнархи и цари Иудеи. Столица: Иерусалим.

Иродиады (династия Ирода) (37 до н. э. —76 н. э.) 

Столица до 6 года н. э. — Иерусалим, затем — Кесария Палестинская (Кейсарья).

Иродиады — царская династия, правившая под покровительством Рима в Иудее или на части её территории в 37 до н. э. —76 год н. э. Родоначальником династии Иродиадов был Ирод I, сын идумеянина Антипатра, ставшего в 47 году до н. э. правителем Иудеи. Ирод получил в 37 году до н. э. от римлян царский титул.

Римские правители Иудеи (6—66) 

Резиденция: Кесария Палестинская.

Префекты (6—41) 
 Копоний (6—9);
 Марк Амбивий (9—12);
 Анний Руф (12—15);
 Валерий Грат (15—26);
 Понтий Пилат (26—36);
 Марцелл (префект) (37);
 Марулл (37—41).

Прокураторы (44—66) 
 Куспий Фад (44—46);
 Тиберий Юлий Александр (46—48);
 Вентидий Куман (48—52);
 Марк Антоний Феликс (52—59);
 Порций Фест (59—62);
 Лукцей Альбин (62—64);
 Гессий Флор (64—66), погиб
 Флавий Веспасиан (легат: 66—69, император: 69—79);
 Тит Флавий Веспасиан, сын (легат: 70, император: 79—81).

Проконсулы (70—395) 
Резиденция: Кесария Палестинская.

Вожди иудейских восстаний

Против Селевкидов Сирии

Восстание Маккавеев 167—142 до н. э. 

 Маттафия Хасмоней (Матитьягу);
 Иуда Маккавей, сын Маттафии.
142 год до н. э. — полная независимость Иудеи от Селевкидов.

Против Рима

Восстание 66—73 

 Элеазар бен Анан (в Иерусалиме 66—67), погиб
 Симон Бар-Гиора (в Геразе 66—67, в Иерусалиме 67—70), погиб
 Элеазар бар Симон (в Идумее 66—70, в Масаде 70—73), погиб
 Иоанн из Гисхалы (в Галилее 66—70), погиб
70 год — Римское завоевание Иерусалима и разрушение Второго Храма.

Восстание диаспоры 115—117 

  (в Кирене);
 Андреас (в Кирене; возможно тождественен Луке);
 Артемион (на Кипре);
 Варнава (на Кипре);
 Братья , погибли
117 год — Подавление восстаний и изгнание евреев со многих прежних областей проживания.

Восстание 132—135 

 Симон Бар-Кохба «Сын звезды» (в Иерусалиме 132—135), погиб
 Элеазар из Модиина (фактически 132—134), погиб
135 год — Подавление восстания, ликвидация провинции Иудея, запрет на совершения обрядов иудаизма.

Старейшины (Наси) иудейской общины в Палестине (71—415) 

Резиденция: Ямния (Явне), с 220 г. Сепфорис (Ципори), с 230 г. Тивериада (Тверия).

 Иоханан бен Заккаи (71—80);
 Гамлиэль I бен Шимон ха-Закен (80— ок. 95; 98—115);
 Элеазар бен Азария (ок. 95—98);
 Шимон бен Гамлиэль, сын Гамлиэля I (ок. 115—165);
 Иехуда I бен Шимон ха-Наси, сын (ок. 165—210);
 Гамлиэль III бен Иехуда, сын (ок. 210—230);
 Иехуда II бен Гамлиэль ха-Наси, сын (ок. 230—270);
 Гамлиэль IV бен Иехуда, сын (ок. 270—290);
 Иехуда III бен Гамлиэль ха-Наси, сын (ок. 290—320);
 Гиллель бен Иехуда, сын (ок. 320—365);
 Гамлиэль V бен Гиллель, сын (ок. 365—385);
 Иехуда IV бен Гамлиэль ха-Наси, сын (ок. 385—400);
 Гамлиэль VI бен Иехуда, сын (ок. 400—415, ум. 426).
Около 415 года — распад общины.

Примечания

Ссылки 

Библейская хронология
И
 
 
 
Списки:Библия